Итобаал (Итто-баал, Этбаал; «близость Баала» или «Баал с ним»; , Ito-ba‘al) — царь Библа в начале X века до н. э.

Биография 
Итобаал был сыном царя Ахирама. После смерти отца он унаследовал власть над Библом. Правление Итобаала датируется началом X века до н. э. В качестве более точных приводятся различные даты от 990 до 975 года до н. э. включительно.

Итобаал Библский известен, в основном, по найденному в 1923 году саркофагу царя Ахирама, хранящемуся в Национальном музее в Бейруте. По приказу Итобаала на саркофаге, в котором был похоронен его отец, была сделана посвятительная надпись финикийскими буквами. Для этого с него был сбит уже имевшийся там текст (саркофаг первоначально использовался для погребения другого человека).

Преемником Итобаала на престоле Библа был Йехимилк.

Примечания 

Умершие в X веке до н. э.
Цари Библа
Правители Азии X века до н. э.